Por Deerfield pode estar à procura de:
 Chief Secretary's Lodge, conhecida como Deerfield, residência do embaixador dos EUA na Irlanda

Topônimos
 Deerfield (Illinois)
 Deerfield (Kansas)
 Deerfield (Michigan)
 Deerfield (Missouri)
 Deerfield (Wisconsin)
 Deerfield Beach, na Flórida

Ver também 

Desambiguações de topônimos